Atori Shigematsu – doppiatrice giapponese
 Kentarō Shigematsu – calciatore giapponese
 Yoshinori Shigematsu – ex calciatore giapponese